Моратинос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос.  Занимает площадь 29,09 км². Население — 69 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Паленсии